Die World Series 1968 war die 65. Auflage des Finals der Major League Baseball. Es standen sich die Meister der American League, die Detroit Tigers, und der Champion der National League, die St. Louis Cardinals, gegenüber. Die Best-Of-Seven Serie startete am 2. Oktober und endete am 10. Oktober 1968. Sieger nach sieben Spielen wurden die Detroit Tigers mit 4:3, die damit ihre dritte World Series gewinnen konnten.

Als MVP der Serie war mit drei Siegen Detroits Pitcher Mickey Lolich ausgezeichnet. Es war auch das letzte Mal, dass ein Pitcher drei komplette Spiele bei einer World Series warf und auch dazu gewann.

Übersicht der Spiele

Die Spiele im Einzelnen

Spiel 1 
Mittwoch, 2. Oktober 1968 im Busch Stadium in St. Louis, Missouri

Spiel 2 
Donnerstag, 3. Oktober 1968 im Busch Stadium in St. Louis, Missouri

Spiel 3 
Samstag, 5. Oktober 1968 im Tiger Stadium in Detroit, Michigan

Spiel 4 
Sonntag, 6. Oktober 1968 im Tiger Stadium in Detroit, Michigan

Spiel 5 
Montag, 7. Oktober 1968 im Tiger Stadium in Detroit, Michigan

Spiel 6 
Mittwoch, 9. Oktober 1968 im Busch Stadium in St. Louis, Missouri

Spiel 7 
Donnerstag, 10. Oktober 1968 im Busch Stadium in St. Louis, Missouri

Zusammenfassung der Ergebnisse 
WS 1968 (4–3): Detroit Tigers besiegen die St. Louis Cardinals

Einzelnachweise 

1968
Baseball 1968
Sportveranstaltung in St. Louis
Sportveranstaltung in Detroit
Detroit Tigers
St. Louis Cardinals